Лазерсон — фамилия.

Известные носители:
 Лазерсон, Владимир Борисович (род. 1955) — музыкант-мультиинструменталист.
 Лазерсон, Илья Исаакович (род. 1964) — российский  шеф-повар, теле- и радиоведущий, автор книг по кулинарии.
 Лазерсон, Максим Яковлевич (1887—1951) — правовед, журналист, социолог.